

Geografia

Francia 
 Neuheim – antico nome tedesco di Laneuveville-en-Saulnois, comune nel dipartimento della Mosella (Grand Est)

Germania 
 Neuheim – ex comune ora frazione di Jüterbog, città nel circondario del Teltow-Fläming (Brandeburgo)
 Neuheim – frazione di Treuchtlingen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Neuheim – frazione di Weilerswist, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Svizzera 
 Neuheim – comune (Canton Zugo)

Pagine correlate 
 Neuenheim – ex comune tedesco ora frazione di Heidelberg, città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)